Speck of Gold (single)
 Speck of Gold (album)
 Richard Benjamin Speck (1941-1991), een Amerikaanse seriemoordenaar
 Frederick Speck (1955-....), een Amerikaanse componist en muziekpedagoog